Le terme Route 200 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 200 en Allemagne
 Hawaii Route 200 aux États-Unis 
 Route nationale 200 en France
 Route départementale 200 dans l'Oise, France
 Route fédérale 200 au Mexique